En hund kan være:

 Hund – et dyr
 Hund (redskab) – et redskab

Se også
 Hundedagene – perioden fra 23. juli til 23. august
 Hundefamilien – dyr i familie med hunden, ulve, ræve mv.
 Hundegalskab – en virussygdom (rabies), der forårsager akut hjernebetændelse hos både dyr og mennesker
 Hundehoved (mytologi) – et fabelmenneske med hundehoved
 Hundehoved – en roman fra 2005 af den danske forfatter Morten Ramsland
 Hunderacer – liste
 Hundestilling – en samlejestilling hvor kvinden støtter på knæ og hænder
 Lille Hund – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle
 Store Hund – et stjernebillede på den sydlige himmelkugle
 Tore Hund – (990–1036) en norsk vikingehøvding
 Hunden - et magasin som udgives af Dansk Kennel Klub